Billow bezeichnet:

 Markenname des ehemaligen brasilianischen Automobilherstellers Crisna
 USS Billow, Schiff der United States Navy
 Eva Billow, Preisträgerin der Elsa-Beskow-Plakette
 Billow-Thompson House, Eintrag im National Register of Historic Places im DeWitt County (Texas)